Буби (Bubi):

 Буби — народ, живущий на острове Фернандо-По в Гвинейском заливе (Экваториальная Гвинея).
 Буби — язык, на котором разговаривает вышеупомянутый народ.
 Буби — регион в Зимбабве
 Буби — река в Зимбабве.
 Буби, Мухлиса (1869—1937) — российский мусульманский общественный и религиозный деятель, народная просветительница.
 Буби — карточная масть. См. Бубны (масть).
 Буби — опарыши, личинки мух (казацкий словарь).